Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Гранада» 84-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Гранады» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений команды «Гранада» по турам:

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Гранада»  
 ФК «Гранада» в сезоне 2015/16 на сайте soccerway.com

2015/2016
Гранада